Vivant est le participe présent du verbe vivre. Employé comme adjectif, il s'oppose généralement à l'adjectif mort :
 être vivant
 langue vivante

Employé comme nom, le vivant, il désigne l'ensemble des êtres vivants.
 Classification phylogénétique du vivant, un arbre phylogénétique du vivant cellulaire
 Histoire évolutive du vivant

Le terme vivant peut aussi désigner :
 Vivant, un parti politique belge.
 Vivant, le deuxième album du groupe rock Raoul Petite.
 Vivants, l'album live du groupe FFF.
 Vivant, l'album studio de François Feldman, sorti en 2018.
 Le Vivant est un titre christologique de Jésus de Nazareth.
 Vivant est le titre d'une chanson de mixmania 3, Heart Beat.
Vivant est le titre d'un livre d'Aymeric Caron, paru en . 
 Vivant, une pièce de théâtre d'Annie Zadek.

Prénom 
Vivant est un prénom courant en Bourgogne jusqu'au , porté par :
 Dominique Vivant Denon (1747-1825), graveur, écrivain, diplomate et administrateur français
 Vivant-Jean Brunet-Denon (1778-1866), général de brigade du Premier Empire et homme politique français
 Vivant Beaucé (1818-1876), peintre, dessinateur et illustrateur français

Patronyme 

 Michel Vivant (1951-) juriste, avocat et enseignant français.

Cinéma 
 Vivant, film russe de 2006.